Казеевский переулок — улица в районе Отрадное Северо-Восточного административного округа города Москвы. Проходит от улицы Римского-Корсакова до Медведковской железнодорожной ветки.

В перспективе параллельно переулку планируется строительство путепровода над железнодорожными путями, соединяющего Юрловский проезд и Бибиревскую улицу.

Название 
Проектируемый проезд № 5003 получил название в июне 2017 года по деревне Казеево, которая находилась в этих местах в XVII—XX веках. Казеево (Козеево) находилось на западном берегу реки Чермянки на месте нынешнего Юрловского проезда. В 1960 году территория была включена в состав Москвы, и при застройке района деревня была снесена.

Общественный транспорт

Внеуличный транспорт

Станции метро

Наземный транспорт 
Непосредственно по улице не проходят маршруты общественного транспорта. Вблизи расположена остановка «Козеево» со следующими маршрутами.

Автобусы 

 23:  —  — Алтуфьевское шоссе —  — ЖК «Юрлово»
 238:  —  —  — улица Римского-Корсакова —  — Станция Лосиноостровская
 238к: Микрорайон 4 «Д» Отрадного —  — улица Римского-Корсакова —  — Станция Лосиноостровская

Примечания

Ссылки 
 
 

Переулки Москвы
Улицы Москвы, появившиеся в 2017 году